Alexius van Edessa
Alexius I van Byzantium, keizer van Byzantium
Alexius II van Byzantium, keizer van Byzantium
Alexius III van Byzantium, keizer van Byzantium
Alexius IV van Byzantium, keizer van Byzantium
Alexius V van Byzantium, keizer van Byzantium